Olšava bezeichnet

Olšava (Hornád), linker Nebenfluss des Hornád in der Slowakei
Olšava (March), linker Nebenfluss der March in Tschechien